

Tabellarische Übersicht

Siehe auch 
 Liste von Zeittafeln
 Geschichte
 Jahr null
 Zeitrechnung
 Zeitgeschichte
 Liste von Gedenk- und Aktionstagen
 historische Jahrestage

Kategorien: Jahrtausende | Jahrhunderte | Jahrzehnte | Jahre

!Jahreskalender
Kalender
Jahreskalender